Anadyr (stad), de hoofdstad van het Russische autonome district Tsjoekotka
Anadyr (rivier), de rivier waar de hoofdstad van Tsjoekotka aan grenst 
Laagland van Anadyr, het laagland binnen Tsjoekotka
Anadyrplateau, het hoogland binnen Tsjoekotka 
Anadyrgebergte, een gebergte in Rusland
Golf van Anadyr, een golf in zuidelijk Tsjoekotka
Operatie Anadyr, de codenaam voor de geheime Sovjetoperatie voor het plaatsen van raketten op Cuba in 1962